Conditionnement, en psychologie, mode d'apprentissage ayant son importance dans la théorie du béhaviorisme
 Conditionnement, en mathématiques et plus spécifiquement en analyse numérique, évaluation numérique de l'instabilité de la solution d'un problème par rapport à ses données ou de la difficulté de résolution de celui-ci par une méthode numérique donnée
 Conditionnement, dans le domaine du marketing, emballage d'un produit
 Conditionnement, dans le domaine du packaging, emballage d'un produit
 Conditionnement du signal, en électronique, étage électronique d'une chaîne d'acquisition

Homonymie